Flag steht für:
 Flag (Informatik), ein Variablentyp mit eng begrenztem Wertesatz, oft nur 0/1
 das Spielgerät beim Flag Football
 das englische Wort für Flagge oder auch Fahne
 Abschatter, eine Vorrichtung in der Fotografie und Filmproduktion, um Licht zu beeinflussen oder Linsenreflexionen zu vermeiden
 Alternativname der Penalty Flag, ein Sportgerät zur Markierung eines Regelbruchs im Sport
als Name:
 Flag (Film), 1987, von Jacques Santi
 Flag (Arkansas)
 Flag (Ohio)

FLAG, Abkürzung:
 Fabbrica Ligure Automobili Genova, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Familienlastenausgleichsgesetz (Österreich)
 Female Lawyers Association Gambia, gambische Frauenrechtsorganisation
 Fiber-Optic Link Around the Globe, Unterwasser-Glasfaserleitung
 Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget, zweiter Kreis der Bundesverwaltung (Schweiz)
 Frankfurter Lokalbahn AG, deutsches Transportunternehmen

FlAG, auch Flag, steht für:
 Flugabwehrgeschütz, eine Waffengattung

Siehe auch:

 Flag Point, Landspitze an der Westküste der Wiencke-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis
 Flagstaff Point, Landspitze an der Westküste der Ross-Insel, Ross-Archipel, Antarktis
 Flagg
 Flak

Abkürzung